Cronin ist ein irischer Familienname, der erstmals im südirischen County Cork auftrat und abgeleitet ist von dem altirischen Wort crón mit der Bedeutung „safrangelb“.

Namensträger 
 Alfred Duggan-Cronin (1874–1954), irisch-südafrikanischer Fotograf

 Archibald Joseph Cronin (1896–1981), schottischer Arzt und Schriftsteller
 Caitlin Cronin (* 1995), australische Ruderin
 Damian Cronin (* 1963), schottischer Rugby-Union-Spieler
 Daniel Anthony Cronin (* 1927), US-amerikanischer Geistlicher, Erzbischof von Hartford
 David Cronin († 2010), US-amerikanischer Pilot
 David Edward Cronin (1839–1925), US-amerikanischer Maler
 James Cronin (1931–2016), US-amerikanischer Physiker
 Jane Cronin Scanlon (1922–2018), US-amerikanische Mathematikerin
 Jerry Cronin (1925–1990), irischer Politiker
 Jim Cronin (1951–2007), US-amerikanischer Tierschützer
 Joe Cronin (1906–1984), US-amerikanischer Baseballspieler
 Justin Cronin (* 1962), US-amerikanischer Schriftsteller
 Laurel Cronin (1939–1992), US-amerikanische Schauspielerin, Sängerin und Tänzerin
 Leroy Cronin (auch Lee Cronin; * 1973), britischer Chemiker und Hochschullehrer
 Michael Cronin (* 1960), irischer Wissenschaftler
 Paul W. Cronin (1938–1997), US-amerikanischer Politiker
 Rich Cronin (1974–2010), US-amerikanischer Sänger und Musiker
 Sam Cronin (* 1986), US-amerikanischer Fußballspieler

 Shawn Cronin (* 1963), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Steve Cronin (* 1983), US-amerikanischer Fußballspieler
 Vincent Cronin (1924–2011), britischer Historiker

Form Cronyn 
 Hume Cronyn (1911–2003), kanadischer Schauspieler

Familienname
Irischer Personenname
Englischer Personenname